Assedio di Venlo – assedio che si svolse il 28 giugno del 1586 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Venlo – assedio che si svolse dal 20 al 25 agosto 1637 nel corso della guerra degli ottant'anni